

Прізвище

 Гайко Геннадій Іванович (нар. 11 грудня 1965 в Алчевську Луганської області) — український вчений в галузі гірництва та підземного будівництва, доктор технічних наук
 Гайко Георгій Васильович (21 грудня 1936, Волока (Вижницький район) Чернівецької обл.) — український медик доктор медичних наук (1985), професор (1992), академік  Національної академії медичних наук України

Ім'я
 Гайко Геррліх (нім. Heiko Herrlich,  3 вересня 1971, Мангайм) — німецький футболіст
 Гайко Маас (;  19 вересня 1966, Саарлуї) — німецький політик, міністр закордонних справ

Топонім

Гайко — місто, штат Техас
 Гайко — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія